Élan vital, de scheppende kracht van de evolutie volgens Henri Bergson
 Divine Light Mission, de nieuwe naam voor deze nieuwe religieuze beweging